Borzymy ist ein polnischer Ortsname:
 Borzymy, Ort im Powiaz Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1936 Borszymmen, 1936 bis 1938 Borschymmen, 1938 bis 1945 Borschimmen, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Borzymy (Jadów), Ort im Powiat Wolomiński, Woiwodschaft Masowien
 Borzymy (Perlejewo), Ort im Powiat Siematycki, Woiwodschaft Podlachien